Luisa Fernanda Španělská (30. ledna 1832 – 2. února 1897) byla španělská infantka a vévodkyně z Montpensier. Narodila se jako nejmladší dcera Ferdinanda VII. a jeho čtvrté manželky Marie Kristýny Neapolsko-Sicilské, která byla královnou regentkou a také manželovou neteří.

Život

Dědička trůnu 
Když její starší sestra Isabela II. Španělská nastoupila na trůn, stala se infantka Luisa Fernanda dědičkou, a to v letech 1833 až 1851, než se Isabele narodila dcera.

Manželství 
Isabela byla zasnoubena s jejich bratrancem Františkem, vévodou z Cádizu, který byl známý svou homosexualitou a proslýchalo se, že je impotentní. Jejich příbuzný, král Francouzů, si vypočítal, že jestliže nebude mít Isabela žádné potomky, mohla by španělská koruna přejít na jeho vlastní vnoučata. Pro tento účel byla Luisa Ferdnanda zasnoubena s Antonínem, vévodou z Montpensier, nejmladším synem krále Ludvíka Filipa. Antonín byl také bratrancem Luisiny matky.

10. října 1846 se konala dvojitá svatba. Čtrnáctiletá Luisa Fernanda se vdávala za Antonína, kterému bylo 22 let, a Isabela za Františka. Mladý Antonín byl povýšen do hodnosti španělského infanta. Luisa Fernanda s manželem se odstěhovala do Paříže a později do Sevilly. Vztahy mezi Luisou a její sestrou byly napjaté, kvůli Antonínově spiknutí proti královně.

Antonínův otec byl v roce 1848 sesazen. Toho roku Luisa porodila své první dítě, dceru Marii Isabelu. Po Isabelině sesazení rodina odešla do exilu. Luisa Fernanda se už jako vdova po letech vrátila do Sevilly, kde zemřela. Pohřbena je v El Escorialu.

Potomci 
Luisa Fernanda měla s Antonínem devět dětí, pouze pět jich však dosáhlo dospělosti.

 Marie Isabela Orleánská (21. září 1848 – 23. dubna 1919), ⚭ 1864 Ludvík Filip Albert Orleánský (24. srpna 1838 – 8. září 1894), hrabě pařížský
 Marie Amálie (1851–1870)
 Marie Kristýna (29. října 1852 – 28. dubna 1879)
 Marie de la Regla (1856–1861)
 dítě (*/† 1857)
 Ferdinand (1859–1873)
 Marie de las Mercedes de Orleans (24. červen 1860 – 26. červen 1878), ⚭ 1878 Alfons XII. (28. listopadu 1857 – 25. listopadu 1885), král španělský v letech 1875–1885
 Filip Raimund Maria (1862–1864)
 Antonín z Galliery (23. února 1866 – 24. prosince 1930), ⚭ 1886 Eulalie Bourbonská (12. února 1864 – 8. března 1958)
 Ludvík Maria Filip Antonín (1867–1874)

Tituly, oslovení a erb 
 30. ledna 1832 – 10. října 1846: Její Královská Výsost infanta Luisa Fernanda Španělská
 10. října 1846 – 4. února 1890: Její Královská Výsost vévodkyně z Montpensier
 4. února 1890 – 2. února 1897: Její Královská Výsost vévodkyně vdova z Montpensier

Vévodkynino celé titulování po sňatku bylo: Su Alteza Real la Serenísma y Egregia Señora Infanta Doña Luisa Fernanda de Borbón y Borbón, Duquesa de Montpensier (Její Královská Výsost Nejjasnější a Vynikající Dáma Infanta Doña Luisa Fernanda de Bourbon, vévodkyně z Montpensier).

Erby

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Španělské infantky
Bourbon-Anjou
Francouzské kněžny (Orléans)
Francouzské princezny
Francouzské vévodkyně
Francouzské osobnosti 19. století
Narození 30. ledna
Narození v roce 1832
Narození v Madridu
Úmrtí 2. února
Úmrtí v roce 1897
Ženy